Серге́й Серге́евич Шматова́ленко:
 Шматоваленко, Сергей Сергеевич (род. 1967) — советский и украинский футболист, тренер.
 Шматоваленко, Сергей Сергеевич (род. 1989) — украинский футболист.